Die Bezeichnung Sauschütt oder Sauschütte wird mit femininem Genus verwendet: Die Sauschütt. Der Name kommt von Wildschweinen und weist auf den Zweck der Sauschütten als Futterstellen für das Schwarzwild. Diese dienten zugleich den Fütterern als Wohnung.

 Sauschütt (Anzing), ehemaliges Forst- und Gasthaus im Anzinger Forst, früher Ortsteil und Exklave der Gemeinde Anzing, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Sauschütt (Grünwald), abgesiedelter Ortsteil der Gemeinde Grünwald und Exklave im Grünwalder Forst, Landkreis München, Bayern
 Sauschütt (Hohenlinden), ehemaliges Forsthaus, Ausflugsgaststätte und Wildgehege und Ortsteil der Gemeinde Hohenlinden und Exklave im Ebersberger Forst, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Sauschütt (Perlacher Forst) im Perlacher Forst
 Sauschütt (Grünwalder Forst), Distrikt X des Grünwalder Forstes südlich von München
 Sauschütt (Forstenrieder Park), Forstabteilung XVI des Forstenrieder Parks südlich von München
 Namensvariante der Wildtränke Achterlacke am Linkgeräumt zwischen Max-Joseph- und Karlgeräumt im nördlichen Forstenrieder Park südlich von München

Einzelnachweise 

Siedlungsgeographie